Карл Джонсон (), более известный как Си-Джей () — вымышленный персонаж; главный герой компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. Один из лидеров уличной банды «Семьи с улицы Гроув» в городе Лос-Сантос.

Биография

Пролог 
Жил с матерью — Беверли Джонсон, отца Си-Джей никогда не видел. Имеет двух братьев — Шона по прозвищу Свит (старший) и Брайана (младший, на момент игры покойный), а также сестру Кендл.

В 1987 году Карл являлся членом «Семей с Гроув-стрит» (). Однако после гибели своего младшего брата Брайана в 1987 году, свидетелем которой стал Карл, Си-Джей покидает Лос-Сантос и переезжает в Либерти-Сити, где пять лет работает на Джоуи Леоне, сына Сальваторе, босса мафиозной семьи Леоне, занимаясь воровством автомобилей. В игре не сообщается, как погиб его брат, но Свит считал его виновным в смерти Брайана.

Возвращение в Сан-Андреас 
В 1992 году Карл возвращается в родной город — Лос-Сантос, узнав от своего старшего брата Свита об убийстве матери, и обнаруживает, что дела в родном квартале идут не лучшим образом. Карл остаётся в городе, чтобы помочь своей бывшей банде.

Первым делом он свыкается с обстановкой, сложившейся в городе, и зарабатывает себе авторитет. В итоге накал отношений между группировками Баллас с одной стороны и с латиноамериканской Лос-Сантос Вагос с другой приводит к открытой войне преступных банд. Карл Джонсон захватывает (по выбору игрока) территории города и, казалось бы, участь банд Баллас и Вагос предрешена, но позже офицер Тенпенни провоцирует стычку банд, убрав тем самым нежелательных для себя лиц. В итоге Свит попадает в тюремную больницу. Карла же офицер Тенпенни вывозит из проигранного Лос-Сантоса в Эйнджел-Пайн, деревню, расположенную недалеко от Сан-Фиерро, чтобы использовать Карла в своих тёмных делах. Туда же на время отправляются его сестра Кендл и Цезарь Виальпандо (парень Кендл и друг Карла), потерявшие кров. Некоторое время Карл работает с Каталиной, кузиной Цезаря, которой помогает проворачивать криминальные аферы и дерзкие грабежи в провинциальной части штата.

Изгнание, заключение новых союзов, коммерческие предприятия 
Накопив достаточно денег и получив гараж в Сан-Фиерро, выиграв гонку у Клода, протагониста GTA III, Карл вместе с новым знакомым Праведником и его друзьями пытаются встать на ноги на новом месте, ремонтируя машины, но основной доход герой всё же получает от угонов машин из списка для Wang Cars и сотрудничества с Ву Зи Му, также известном как Вузи, одним из боссов Триад, с которым Карл познакомился на нелегальных гонках. Помимо этого он отыскивает людей, причастных к судьбе его банды и, войдя к ним в доверие, убивает. Первым на его пути становится Джиззи Би, контролирующий проституцию в городе. Впоследствии к нему в руки попадают Ти-Боун Мендез, глава банды San Fierro Rifa, и старый приятель Райдер. Но один человек из шайки Джиззи, Майк Торено, выживает после крушения вертолёта.

Разобравшись с делами в Сан-Фиерро, Карл снова думает о своём брате и семье, и в этот момент вновь объявляется Торено. Выясняется, что он вовсе не преступник, а секретный агент правительства, и ему требуется помощь Карла в своих делах. За помощь Торено обещает помочь освободить Свита. Карл перебирается в Лас-Вентурас. Там его снова приглашает к сотрудничеству Вузи в делах казино «Четыре дракона» и вместе с которым они планируют и успешно осуществляют сложный план ограбления конкурирующего казино «Калигула». Также, Карл избавляется от одного из полицейских коррумпированного подразделения полиции C.R.A.S.H — офицера Пуласки.

Возвращение в Лос-Сантос 
Возвращение в Лос-Сантос Карл не планировал, но всё же вернулся, чтобы помочь чуть не совершившему самоубийство скатившемуся рэперу Мэдд Доггу, потерявшему из-за друга Карла Оу-Джи Лока, всё, что тот имел: особняк, славу и большие средства. Освободив его особняк, Карл становится менеджером Догга и начинает проворачивать дела в Лос-Сантосе. Освободившийся по воле Торено брат Карла не рад нынешней обстановке на территории своей банды. Он требует от Карла, чтобы тот «навёл порядок в доме». Так начинается новая война банд. Постепенно Карл и Свит подбираются к Биг Смоуку и офицеру Тенпенни. Вычислив их логово, Карл врывается в здание и расправляется со Смоуком. Тенпенни, заручившись поддержкой помощников, скрывается с деньгами Смоука на пожарной машине, но Карл и Свит настигают его. Тенпенни умирает в автокатастрофе: не справившись с управлением, он на пожарной машине слетает вниз с моста прямо на дорогу в районе Гантон, на территорию банды Семей с Гроув-стрит. Выползая из машины, он произносит свои последние слова. Карл собирается пристрелить его, но Свит останавливает его, так как офицер уже мертв. После всех этих событий герои сидят в доме матери Джонсонов и обсуждают дальнейшие планы.

Критика и отзывы 
Карл Джонсон был положительно оценён критиками. IGN включил во 2 место в списке любимых антигероев серии GTA по версии IGN.
Журнал Crave Online включил персонажа в 8 место в списке самых запоминающихся персонажей GTA
Также Карл Джонсон получил 22 место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннеса.

См. также 
 Список персонажей Grand Theft Auto: San Andreas
 Клод
 Томми Версетти
 Нико Беллик

Примечания

Ссылки 
 
 
 Carl «CJ» Johnson
 CJ — Grand Theft Auto San Andreas
 2. Carl «CJ» Johnson
 Carl ‘CJ’ Johnson

Персонажи Grand Theft Auto: San Andreas
Вымышленные убийцы
Вымышленные наёмные убийцы
Вымышленные гангстеры